Vånga landskommun kan syfta på:
Vånga landskommun, Skåne
Vånga landskommun, Östergötland
Norra Vånga landskommun
Södra Vånga landskommun

Se även
 Vånga
Vånga socken
Vånga församling
Vånga distrikt